A Vingança do Bastardo é um folhetim de humor escrito por Eleonora V. Vorsky (pseudônimo de Alexandre Machado). Publicada originalmente entre 1984 e 1987 no tabloide mensal O Planeta Diário, a obra foi editada em livro duas vezes.

Uma impiedosa paródia dos clichês da pulp fiction, com "ação, espionagem, romance, sexo, ficção-científica, catástrofe, histeria, pânico, correria, pisoteamento, massacre", o folhetim se tornou uma das maiores atrações do jornal e alçou Vorsky e sua personagem Prima Roshana a uma espécie de status de cult.

Resumo 

A Vingança do Bastardo conta as desventuras de Levy, o narrador, que é envolvido involuntariamente numa tempestuosa seqüência de eventos ao redor do mundo na companhia de Roshana, sua prima sedenta de sexo. O casal ainda teria a companhia de Bel, a Sereia e de Kowalsky, que se tornam personagens regulares na metade final da história. Além destes, entram e (geralmente de forma trágica) saem personalidades reais e fictícias como Simon Wiesenthal, Mike Nelson, Aarão Steinbruch, Henry Kissinger, Thomas Green Morton, Tutty Vasques, National Kid e os Detetives Mirins, Anuar Kadhafi (grafado desta forma) e Kurt Waldheim.

A trilha do sucesso 

Presente no Planeta Diário desde sua primeira edição, A Vingança do Bastardo foi publicado durante o período de maior efervescência criativa e sucesso comercial do tablóide, tornando-se parte inseparável do fenômeno pop que o Planeta se tornou.

Paralelamente aos desdobramentos de A Vingança do Bastardo, aos poucos Eleonora V. Vorsky seria transformada numa personagem tão complexa e absurda quanto qualquer um dos participantes do folhetim propriamente dito. Pouco a pouco, as linhas de assinatura dos capítulos acrescentaram dados biográficos absurdos sobre a autora, referida como uma "mistura de Barbara Cartland e Agatha Christie, só que com o dobro de varizes". Ao mesmo tempo, a coprotagonista Prima Roshana, cuja "sede de sexo só era comparável à sua vontade de dar", não demorou a se tornar a atração principal do folhetim.

A Vingança do Bastardo foi imediatamente seguido no Planeta Diário por mais uma série de Eleonora V. Vorsky: Calor na Bacurinha, as memórias de Prima Roshana narradas em primeira pessoa.

Livro 

Em setembro de 1987, simultaneamente à publicação do último capítulo no Planeta Diário, foi lançado nas bancas o livro A Vingança do Bastardo (O Planeta Diário Produções), com a história completa e um capítulo final alternativo que substituía os dois capítulos finais do jornal. Por vários anos o livro continuaria a ser vendido por reembolso postal através de cupons publicados no Planeta.

A última página do livro dizia "Favor rebobinar a fita".

Depois de longos anos fora de catálogo, a obra foi reeditada em 2008, com layout extensamente renovado, pela Editora Desiderata (ISBN 85-99070-49-5).

Veja também 
 Livros do Casseta & Planeta

Vingança do bastardo
Vingança do bastardo
Vingança do bastardo